Hučava – potok na Słowacji, dopływ Bielskiego Potoku
 Hučava – rzeka na Słowacji, dopływ Slatiny
 Hučava (słow. Hučava) – wywierzysko w Tatrach Bielskich